Conklin kan syfta på:

 Chester Conklin (1886–1971), amerikansk skådespelare
 Ty Conklin (född 1976), amerikansk ishockeymålvakt
 Conklin, New York